Шишканов — фамилия; имеет женскую форму Шишканова.
 Шишканов, Андрей Иванович (род. 1980) — российский кинодистрибьютор, издатель, продюсер, кинопромоутер.
 Шишканов, Пётр Фёдорович (1920—1989) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Шишканов, Олег Николаевич (род. 1964) — российский предприниматель и криминальный авторитет.
 Шишканов, Тимофей Михайлович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Шишканов, Фёдор Николаевич (с 1922 — Фёдор Викторович Тумилевич; 1910—1979) — советский фольклорист.

См. также 
 Шишкан